Somogyi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Somogyi (* 1986), ungarische Basketballspielerin
 Árpád  Somogyi (* 1937), ungarisch-deutscher Veterinärmediziner
 Arnie Somogyi (* 1965), britischer Jazzmusiker
 Barbara Somogyi (* 2002), ungarische Shorttrackerin
 Christian Somogyi (* 1956), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Stadtallendorf
 Ferenc Somogyi (* 1945), ungarischer Diplomat und Politiker
 István von Somogyi (1894–1971), ungarischer Maler

 Michael Somogyi (1883–1971), US-amerikanischer Biochemiker ungarischer Herkunft
 Miklós Somogyi (1896–1980), ungarischer Politiker
 Miklós Somogyi (* 1962), ungarischer Radrennfahrer 
 Stephan von Somogyi (1713–1777), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Somogy
 Somogyi-Effekt